«Call Out My Name» () ― сингл канадского певца и автора песен The Weeknd с его первого мини-альбома, My Dear Melancholy, выпущенного 30 марта 2018 года. Песня была представлена на радио 10 апреля 2018 года в Соединённых Штатах.

Коммерческий успех 
The Weeknd заработал наибольшее количество потоков Spotify за первый день из всех песен, выпущенных в 2018 году, с песней «Call Out My Name». Песня также транслировалась 6 миллионов раз в первый день на Apple Music. Она дебютировала под номером 4 в американском Billboard Hot 100 в выпуске от 14 апреля 2018 года, став его восьмой записью в первой десятке. По состоянию на март 2020 года, песня была продана тиражом 3 000 000 копий в Соединенных Штатах.

Музыкальное видео 
2 апреля 2018 года было выпущено лирическое видео, в котором The Weeknd был показан на различных телевизионных экранах. 30 марта 2018 года The Weeknd загрузил вертикальное видео в Spotify. Официальное музыкальное видео на песню было выпущено 12 апреля 2018 года режиссером Грантом Сингером.

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни 2018 года
Синглы 2018 года
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Песни, написанные The Weeknd
Песни The Weeknd
Песни, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Синглы Republic Records